Alexis Tibidi ist der Name folgender Personen:

 Alexis Tibidi (Fußballspieler, 1975) (* 1975), kamerunischer Fußballspieler
 Alexis Tibidi (Fußballspieler, 2003) (* 2003), französisch-kamerunischer Fußballspieler